Kalev ist

 ein Held des estnischen Nationalepos Kalevipoeg, siehe Kalev (estnische Mythologie)
 eine estnische Schokoladenmarke und deren Hersteller, siehe Kalev (Unternehmen)

Kalev ist der Familienname folgender Personen:

 Kiril Kalev, einem bulgarischen Botschafter
 Sagi Kalev, einem israelischen Bodybuilder

Kalev ist der Name von mehreren Schiffen der Estnischen Seestreitkräfte:

 Kalev (1937), Typschiff der gleichnamigen U-Boot-Klasse
 Kalev (M414), ex-Minerva (M 2663) der deutschen Marine

Siehe auch:
 Kalew